Jean-François Van de Velde peut désigner :
 Jean-François Van de Velde (1743-1823), bibliothécaire à l'ancienne université de Louvain ; 
 Jean-François Van de Velde (1779-1838), évêque de Gand de 1829 à 1838.